O termo Banshee pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

 Banshee, um mito irlandês;
 Banshee (Marvel Comics), um personagem dos X-Men.
 Banshee (série de televisão)

Ou ainda:
 Siouxsie & the Banshees, banda de punk rock do Reino Unido.
 Banshee Prateada, inimiga do Superman.
 Uma espécie animal na série de livros Darkover
 Banshee (media player), um media player multiplataforma

Veículos 
 McDonnell F2H Banshee, aeronave militar
 Yamaha Banshee 350, um veículo para qualquer tipo de terrenos.
 Pontiac Banshee, carro-conceito.

Desambiguação